Emmersdorf peut faire référence à :
 Emmersdorf, Emerstroff ou Eimersdorf, ancienne commune de la Sarre, quartier de la commune de Rehlingen-Siersburg ;
 Emmersdorf an der Donau, bourg autrichien du district de Melk, en Basse-Autriche.

Voir aussi 
 Hemmersdorf